Alina Meier (ur. 19 lutego 1996 r.) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Davos.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w rosyjskiej miejscowości Kranj/ Pokljuka, gdzie uplasowała się na 5. pozycji w biegu na 5 km stylem dowolnym ze startu wspólnego.
W Pucharze Świata zadebiutowała 8 marca 2017 roku w Drammen, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 55. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas 21 grudnia 2019 roku w Planicy, gdzie uplasowała się na 24. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Alina Meier na stronie FIS 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996